Абсорбція ( — поглинати):

Природничі науки 
 Абсорбція — процес поглинання газів або парів всім об'ємом рідини чи твердого тіла.
 Абсорбція (оптика) — поглинання світла.
 Абсорбція (фізіологія) — проходження поживних речовин чи медикаментів в тканини і через них, наприклад, через стінки кишечника й кровоносних судин.

Гуманітарні науки 
 Абсорбція (мовознавство)
 Абсорбція (соціологія)
 Абсорбція (економіка)

Посилання
 Абсорбція  // ВУЕ